A karakalpak ábécé (saját nevén qaraqalpaq a'lipbesi) a karakalpakok és nyelvük latin betűs írására szolgál.

A nyelvet 1928-ig arab írással jegyezték le. Ekkor vezettek be egy korai latin írást, amelyet 1940-ben cseréltek le az 1945-ben módosított, 2005-ig használt cirill írásra. A 2005-ben egyedül hivatalossá vált új, latin betűs írást már 1994-ben összeállították, de csak 1995-ben vezették be hivatalosan, melyet egy 10 éves átmeneti időszak követett, amely alatt egyszerre használták a cirill és latin írást is. Manapság hivatalos dokumentumok már csak a latin betűs írással adhatók ki Üzbegisztánban. A karakalpak latin ábécét 2016-ban ismét kis mértékben módosították, manapság már ezt a verziót használják a legtöbb helyen.

A mai latin betűs ábécé

A ma használt karakalpak ábécé a következő 34 betűből áll:
A a, Á á, B b, D d, E e, F f, G g, Ǵ ǵ, H h, X x, Í ı, I i, J j, K k, Q q, L l, M m, N n, Ń ń, O o, Ó ó, P p, R r, S s, T t, U u, Ú ú, V v, W w, Y y, Z z, C c, Sh sh, Ch ch
A betűk nevei a következők: a, á, be, de, e, fe, ge, ǵa, he, xa, ı, i, je, ke, qa, la, me, ne, ńe, o, ó, pe, re, se, te, u, ú, ve, we, ye, ze, ce, she, che.

A karakalpak ábécé változásai

Az idők során használt ábécék és kapcsolataik:

Az 1928-as latin változat sorrendje Aa Әә Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ƣƣ Hh Xx Ii Jj Kk Qq Ll Mm Nn N̡n̡  Oo Өө Pp Rr Ss Şş Tt Uu Yy Vv Ww Zz Ьь volt.

Az előző cirill betűs ábécé
A táblázat az 1995 előtt használt cirill betűs ábécét, és annak ismert átírásait mutatja.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Ábécé
 Török ábécé

Külső hivatkozások
 Omniglot
 Transliteration of Non-Roman Scripts

Karakalpak
Abece